Храм Смоленской иконы Божией Матери — название православных храмов, освящённых в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Смоленская» (Одигитрия Смоленская).

Обиходные названия: Смоленская церковь, Одигитриевская церковь, Смоленский собор.

Престольный праздник — .

Россия

Владимирская область 
 Храм Смоленской иконы Божией Матери — в Муроме.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Суздале.

Москва и область 
 Собор Смоленской иконы Божией Матери Новодевичьего монастыря — в Москве.
 Храм преподобного Феодора Студита у Никитских ворот — в Москве.
 Церковь Смоленской Божией Матери при Орловской лечебнице на Хитровке — в Москве (разрушена).
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в деревне Бородино Можайского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в городе Ивантеевке.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в деревне Карино Зарайского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Константиново Домодедовского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Кривцы Раменского городского округа.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в деревне Новогорбово Рузского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Софрино Пушкинского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Старом Селе Можайского района.
 Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — в деревне Чернево Зарайского района.

Нижегородская область 
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Гордеевке — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Арзамасе.
 Церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — в посёлке Выездное Арзамасского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Пулкове — в Санкт-Петербурге.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в деревне Мыза Тосненского района.

Смоленская область 
 Одигитриевская церковь — в Смоленске.
 Одигитриевская церковь — в Вязьме.

Тверская область 
 Смоленская церковь — в селе Алабузино Бежецкого района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Ильинское Кимрского района.
 Собор Смоленской иконы Божией Матери в Житенном монастыре — в Осташкове.

Тульская область 
 Храм Смоленской иконы Божией Матери — в Туле.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Бредихино Чернского района.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Поповка городского округа Алексин.

Ярославская область 
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском — в Ярославле (разрушена).
 Смоленская Корнилиевская церковь в Борисоглебском Песоцком монастыре — в Переславле-Залесском.

Другие 
 Храм Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — в городе Аксай Ростовской области.
 Смоленский собор — в Белгороде.
 Смоленский собор — в Козьмодемьянске.
 Смоленский собор — в городе Лозовая Харьковской области.
 Одигитриевская церковь — в городе Новокузнецк Кемеровской области.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Обояни Курской области.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Олонце.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Орле.
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в селе Пянтег Пермского края.
 Смоленский собор — в Уфе (разрушен).
 Церковь Смоленской иконы Божией Матери — в Челябинске.
 Одигитриевский собор — в Улан-Удэ.

Литва 
 Смоленская церковь — в селе Колайняй.

См. также 
 Смоленская часовня (Осташков)